Pojem Tetín je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Tetín (okres Beroun) – obec 2 km jihovýchodně od Berouna v okrese Beroun
 Tetín (hrad) – hrad v blízkosti obce Tetín v okrese Beroun
 Tetín (zámek) – zámek v obci Tetín
 Tetín (hradiště) – předchůdce hradu Tetín v místech dnešní obce Tetín v okrese Beroun
 Tetín (okres Jičín) – obec 6 km severně od Hořic v okrese Jičín

Externí odkazy